English Open 2018 – szósty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2018/2019. Rozegrany został w dniach 15 – 21 października 2018 roku w hali K2 w Crawley (Anglia).

Nagrody 
Źródło:

Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 6000 £
Runda 3: 3500 £
Runda 2: 2500 £

Najwyższy break turnieju: 2000 £

Łączna pula nagród: 366 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 147, 135, 118, 104  Ronnie O’Sullivan
 147, 112  Thepchaiya Un-Nooh
 141, 136, 132, 121, 105  Ryan Day
 140  Zhou Yuelong
 138, 131, 109, 102  Stuart Bingham
 137  Marco Fu
 136, 128, 100  Luo Honghao
 136, 116, 100  Tian Pengfei
 136, 136, 107, 104, 102  Mark Davis
 135  Elliot Slessor
 133  Akani Songsermsawad
 131, 101  Ben Woollaston
 129, 101  Sam Craigie
 129  Mike Dunn
 126, 109, 108, 107, 104  Judd Trump
 122  Jak Jones
 121, 106, 106  Barry Hawkins
 121  Ashley Carty
 121  Allan Taylor
 120, 100  Sam Baird
 116, 109  Mark Williams
 116, 103  Allister Carter

 116  Robert Milkins
 115  Thor Chuan Leong
 114, 102, 100, 100  Noppon Saengkham
 113  Zhang Anda
 113  Liam Highfield
 112, 102, 100  Neil Robertson
 112  Liang Wenbo
 109, 109  Martin Gould
 109  Luca Brecel
 108, 101  David Gilbert
 108  Paul Davison
 107  Anthony McGill
 106, 100  Mark Selby
 105  Ricky Walden
 105  John Higgins
 104  Stuart Carrington
 102  Yan Bingtao
 102  Stephen Maguire
 102  Mei Xiwen
 101  Matthew Selt
 100  Jack Lisowski

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 worldsnooker.com
 English Open 2018 w serwisie snookerworld.pl

English Open
2018 w Anglii
2018 w sporcie